Por Cristino pode estar à procura de:

João Cristino da Silva  - pintor português (1829 - 1877)
João Ribeiro Cristino da Silva - pintor português (1858 - 1948)
Luís Cristino da Silva - arquitecto português (1896 - 1976)
Cristino Castro - município brasileiro.

Desambiguação